Barclaycard Arena kan avse:
Barclaycard Arena, Hamburg –  en inomhusarena i Berlin, Tyskland.
Barclaycard Arena, Birmingham – en inomhusanläggning i Birmingham i England, Storbritannien.